Vingt-Août ou XX-Août ou 20-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

20 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme et odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, sites ou édifices, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces toponymes et odonymes sont notamment :

En Algérie,

 le  : Début des massacres du Constantinois.
 le  : Congrès de la Soummam à Ifri Ouzellaguen, dans la vallée de la Soummam.

En Belgique,

 le  : Massacres et saccages par l'armée allemande à Liège (province du même nom).

En France,

 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Massacres à Villaudric dans la Haute-Garonne et à Saint-Astier en Dordogne, lors du retrait allemand.
 libération de plusieurs villes du sud-Vaucluse, dont Pertuis et La Tour-d'Aigues, ainsi que de l'Hérault, dont Sète et Bouzigues.
 La  libération prématurée de Loches en Indre-et-Loire, le  est interrompue par une contre-attaque allemande meurtrière.
 le , le grand incendie de la forêt des Landes, à son paroxysme, fit de nombreuses victimes parmi les populations de Canéjean et Cestas en Gironde.  

Au Maroc,

 le  : Révolution du Roi et du Peuple qui rappelle la déportation du sultan Mohammed V, après sa destitution par les autorités françaises.
 Autres lieux et dates : événements non connus.

Site ou édifice

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 20 de Agosto » ou « Veinte de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
  (Calle et Privada) 20 de Agosto, à Coyoacán, dans la Ville de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des édifices

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Géolocalisation des odonymes avec en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
20